Lus peut désigner les localités suivantes :
 Lus-la-Croix-Haute, commune française située dans le département de la Drôme (en Dauphiné) et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Lus-La Jarjatte, une station de ski du département de la Drôme située sous les contreforts du Dévoluy, sur la commune de Lus-la-Croix-Haute.
 Lus, localité du Cameroun située dans le département du Donga-Mantung et la Région du Nord-Ouest, à la frontière avec le Nigeria.

Personnalités 
 Tilly Lus (1888-1971),  une actrice néerlandaise.